Pervaja Liga 1936 kan verwijzen naar de volgende voetbalcompetities in de Sovject-Unie:

 Pervaja Liga 1936 (voorjaar)
 Pervaja Liga 1936 (najaar)